Pandy může být

Panda, dva rody šelem s žijícími druhy pandou červenou a pandou velkou
Pandy (film) – film Matúše Vizára (2012)